Gestación puede referirse a:

 Gestación o embarazo, forma de crecimiento fetal en la que un animal vivíparo hembra lleva y sustenta a una cría embrionaria o fetal dentro de su vientre hasta el momento del nacimiento.
 Gestación, película costarricense de 2009.
 Gestación, escultura ubicada en Venezuela.